Granån kan syfta på:

 Granån, Lappland – ett biflöde till Öreälven
 Granån, Norrbotten – ett källflöde till Töreälven
 Granån, Värmland – ett biflöde till Rottnan